Osoby o tym nazwisku:
 Federico Gastaldi – argentyński przedsiębiorca
 Nicol Gastaldi – argentyńska narciarka alpejska
 Román Gastaldi – argentyński lekkoatleta
 Sebastiano Gastaldi – argentyński narciarz alpejski